BiH:
 Karovići (Čajniče, BiH), naselje u općini Čajniče
 Karovići na Batovci, naselje u općini Čajniču
 Karovići (Ustiprača, BiH), naselje u općini Ustiprača
 Karovići (Trnovo, BiH), naselje u općini Trnovo (FBiH)